Муса Мостафа Мусса موسى مصطفى موسى‎ — (родился 13 июля 1952 года) — eгипетский архитектор и политик, лидер партии Аль-Гхад с 2005 года и кандидат на выборах президента Египта в 2018 году.

Биография 
Муса родился в Гизе. Он начал своё обучение в Египте, но, по отцовскому совету, завершили его в Франции, получив степень магистра в области архитектуры в Версальской национальной высшей архитектурной школе . Он был членом молодежной организации Новой партии Вафд, а потом самой партии. Он присоединился к партии Аль-Гхад в 2005 году, став вице-председателем. После того, как её лидер Айман Нур был приговорен к пяти годам тюрьмы, Аль-Гхад раскололась на две фракции, возглавляемой Мусой и Гамелой Исмаилом. Они боролись, чтобы быть признанным в качестве наследников и оба использовали участника наименование и символы. Правовой спор был решен в мае 2011 года в пользу группы Мусы. Он неудачно баллотировался в египетской Палате представителей, где представлял избирательный округ Южная Гиза на выборах 2010 года. Он также возглавил партию во время выборов 2011-12.

Муса изначально был сторонником Абдель Фаттаха Аль-Сиси, который на тот момент занимал пост президента Египта. Муса сыграл роль в сборе подписей за Сиси до 20 января 2018 года, когда сам объявил о намерении баллотироваться на должность президента. Он утверждал, что имел заручился поддержкой 26 членов парламента и собрал 47000 подписей. Муса подал все документы и подписи в Национальный избирательный орган на следующий день за 15 минут до крайнего срока. Он утверждал, что не был фальшивым кандидатом, несмотря на то, что все ещё поддерживал кандидатуру Сиси. Из-за бойкота и сокращения и вытеснения других кандидатов Мусса остался единственным альтернативным кандидат.

Он женат и имеет одного сына и двух дочерей. Его брат Али Муса был начальником египетской торгово-промышленной палаты.

Список литературы 

Родившиеся в 1952 году
Кандидаты в президенты Египта
Архитекторы Египта
Википедия:Биографии современников
Персоналии:Эль-Гиза